Los baúridos (Bauriidae) son una familia de terápsido, siendo el último grupo sobreviviente de terocéfalos tras la extinción masiva del Pérmico-Triásico, desapareciendo durante el Triásico Medio. Se encuentran entre los más avanzados euterocéfalos y poseen varios rasgos de los mamíferos como un paladar secundario y amplios dientes postcaninos en la parte posterior de las mandíbulas(análogos a los molares de los mamíferos). A diferencia de otros terocéfalos, los baúridos eran herbívoros. También eran más pequeños que los primeros miembros del grupo. Se han clasificado dos subfamilias dentro de Bauriidae: Nothogomphodontinae y Bauriinae.

Descripción
Los baúridos tienen una dentadura característica de los herbívoros. Poseen cuatro incisivos a cada lado de la mandíbula superior. Como otros terocéfalos, los baúridos tienen caninos moderadamente alargados. Los dientes postcaninos son anchos, y tanto los del maxilar como la mandíbula encajan entre sí como una adaptación para procesar material vegetal.

Una autapomorfia o rasgo único de los Bauriidae es la expansión del hueso dentario en la mandíbula hacia la línea medía de la mandíbula, formando una amplia plataforma ósea a cada lado de la fila de dientes. Una expansión similar en el maxilar también es conocido en los baúridos, aunque esta no es única del grupo y de hecho evolucionó en un grupo de terápsidos cinodontes llamados gonfodontes (los cuales, como los baúridos, eran herbívoros).

Filogenia
Los baúridos pertenecen a un gran clado o agrupación evolutiva de terápsidos llamado Therocephalia que está cercanamente relacionado con los mamíferos (los mamíferos son parte de Cynodontia, el taxón hermano de Therocephalia en muchos estudios). Dentro de Therocephalia, los baúridos son parte de un subgrupo llamado Eutherocephalia, el cual incluye a todos los terocéfalos excepto a los más basales. Alojado dentro de Eutherocephalia hay otro clado llamado Baurioidea, del cual los baúridos son sus miembros más derivados (los baurioideos que no se incluyen en Bauriidae eran tradicionalmente ubicados en un grupo llamado Scaloposauria, pero ahora se cree que este es una colección parafilética de baurioideos basales). Las relaciones internas de Bauriidae son inciertas. Battail y Surkov (2003) lo dividieron en dos subfamilias: Nothogomphodontinae, la cual incluye al género Nothogomphodon; y Bauriinae, que incluye al resto de los baúridos. En su análisis filogenético de los terocéfalos, Huttenlocker (2014) encontró apoyo para la idea de que Nothogomphodon es más basal que otros baúridos, y también encontró un clado que contiene a Ordosiodon y Hazhenia (terocéfalos de China que habían sido anteriormente agrupados juntos bajo la familia Ordosiidae) siendo el grupo hermano de los otros baúridos, con Nothogomphodon ocupando una posición más basal. Huttenlocker por lo tanto restringió el nombre Bauriidae al grupo hermano de Ordosiidae. El siguiente cladograma es modificado de Huttenlocker (2014), mostrando la posición de Bauriidae dentro de Therocephalia y las relaciones internas de los baúridos según su análisis:

Clasificación 

Familia Bauriidae
Género Bauria
Subfamilia Bauriinae
Género Antecosuchus
Subfamilia Nothogomphodontinae
Género Nothogomphodon

Referencias 

Therocephalia